NGC 7318A, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasus
NGC 7318B, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Pegasus